Wilkendorf steht für:
 Wilkendorf (Altlandsberg), ein bewohnter Gemeindeteil der Stadt Altlandsberg im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg
 Wilkendorf, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Wilkowo (Kętrzyn), Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
Schloss Wilkendorf